Журавлі — птахи з ряду журавлеподібних
 «Журавлі» — українських хор з Польщі
 «Журавлі» — українська пісня на слова  Богдана Лепкого, музику Левка Лепкого
 «Журавлі» — пісня на слова  Расула Гамзатова, музику Яна Френкеля
 Журавлі — пісня гурту «The Hardkiss»

Журавлі — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Журавлі — селище, Романовський район, Алтайський край
 Журавлі — присілок, Свічинський район, Кіровська область

Журавлі — село, Сакський район, Автономна Республіка Крим
 Журавлі — село, Валківський район, Харківська область